Altküla kan verwijzen naar de volgende Estlandse dorpen: 
Altküla (Lääne-Harju)
Altküla (Märjamaa)
Altküla (Põhja-Pärnumaa)
Altküla (Toila)